Un ma'amar (hébreu : מאמר « dit ») désigne à l'origine l'exposé d'un maître puis, dans la littérature juive, un traité.

Historique d'un terme 

Le terme apparaît dans la littérature tannaïtique, notamment dans les Pirke Avot, où il est enseigné que « Dieu a créé le monde par dix ma'amarot », c'est-à-dire dix paroles (« que la lumière soit », « qu'un firmament se forme », etc.).

Le terme désigne ensuite une leçon ou un ensemble de leçons dispensées oralement avant d'avoir été ou non couchées par écrit ; la dimension orale s'atténue ultérieurement, ainsi que le montre l'utilisation du terme par les traducteurs juifs de Provence (parmi lesquels les Tibbonides, Samuel de Marseille, Kalonymus ben Kalonymus, etc.) pour rendre le terme arabe kitāb (la racine k-t-b signifie « écrire »).

Usages du terme 

Les exemples de ce type de ma'amarim abondent dans la littérature rabbinique médiévale et ultérieure avec, notamment, le Maamar be-Biour Daat d'Ishtori haFarhi, le Ma'mar HaIkkarim de Moché Haïm Luzzatto, le Ma'amar 'al Seder ha-Dorot de Saadia ibn Danan, le Ma'amar 'al ha-Hashgaḥa de Samuel Joseph Fuenn etc.

Par ailleurs, le ma'amar désigne à la Yeshiva Rabbi Haim Berlin, les conférences de R'Yitzchok Hutner, dans un sens plus proche de la signification originelle du mot.C'est également le cas dans le mouvement hassidique de Loubavitch, où Ma'amar désigne spécifiquement les leçons publiques du Rebbe de Loubavitch, parmi lesquelles le Ma'amar khsides (Ma'amar Hassidout), appelé en hébreu Divrei Elohim Chayim (« Paroles du Dieu Vivant ») ou 'Da"H par acronymie. Récitées avec un chant spécifique, elles ont été ultérieurement publiées sous le titre de Sichos (« discussions » à visée éducative).

En dehors de tout contexte religieux, le ma'amar désigne, en hébreu moderne, un article de presse.

 Notes et références 

 Annexes 

 Bibliographie 
 Samuel C. Heilman & Menachem M. Friedman. The Rebbe. The Life and Afterlife of Menachem Mendel Schneerson.'' Princeton University Press: Princeton and Oxford. 2010. 

Habad-Loubavitch
Littérature hassidique